Республиканская Футбольная Группа «А» 1992/1993 () — 69-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии 1992/1993 на rsssf.com

1992/1993
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1992 году
Спорт в Болгарии в 1993 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993